Bauern, Bonzen und Bomben bezeichnet: 

 einen Roman von Hans Fallada, siehe Bauern, Bonzen und Bomben (Roman)
 einen darauf basierenden fünfteiligen Fernsehfilm aus dem Jahr 1973, siehe Bauern, Bonzen und Bomben (Film)